Torneo Apertura 2021 puede referirse a:

Torneos deportivos 

 Torneo Apertura 2021 en Colombia.
 Torneo Apertura 2021 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2021 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2021 en Guatemala.
 Série d'Ouverture 2021 en Haití.
 Torneo Apertura 2021 en Honduras.
 Torneo Apertura 2021 en México.
 Torneo Apertura 2021 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2021 en Panamá.
 Torneo Apertura 2021 en Perú.
 Torneo Apertura 2021 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2021 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2020,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2020,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2021,  desambiguación.